Rio do Antônio (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Rio do Antônio (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Bahia